XIII Первенство СССР среди команд 1 группы проходило в Киеве с 1 по 11 сентября 1946 года.

В соревнованиях 1 группы приняли участие команды из 6 союзных республик:
РСФСР (ЦДКА Москва, «Динамо» Москва, ДО Ленинград, «Спартак» Москва), УССР (ТУ Харьков), ГССР (ТДО Тбилиси, «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Кутаиси), ЭССР («Калев» Таллин), ЛитССР («Жальгирис» Каунас).

Результаты

1 группа

2 группа 
Соревнования прошли с 15 по 23 сентября 1946 года в Харькове (УССР).
1.  «Строитель» (Москва)
2.  «Динамо» (Каунас)
3. «Калев» (Тарту)
4. ДО (Минск)
5. «Пищевик» (Ленинград)
6. «Динамо» (Баку)
7. «Даугава» (Рига)
8. «Пищевик» (Одесса)
9. «Локомотив» (Тбилиси)
10. БК «Петрозаводск» (Петрозаводск)
11. «Динамо» (Ташкент)
12. «Спартак» (Ростов-на-Дону)
13. БК «Симферополь» (Симферополь)
14. «Локомотив» (Ашхабад)
15. «Спартак» (Алма-Ата)
16. «Динамо» (Новосибирск)
17. «Динамо» (Ереван)
18. «Большевик» (Сталинабад)
19. «Спартак» (Фрунзе)
20. «Динамо» (Кишинёв)

Медалисты 
 ТДО (Тбилиси): Ахвледиани Гиви, Вачадзе Александр, Гупалов Георгий, Дзеконский Лев, Джорджикия Нодар, Оганезов Сурен,  Саркисов Борис, Сулаберидзе Oтар, Филиппов Михаил.  Тренер — Меунаргиа Григорий

 ЦДКА (Москва):

 «Динамо» (Москва):

Литература 
 Спортивный ежегодник 1946. Соревнования, победители, результаты, рекорды / Сост. Михайлова Г. И. и др. — М: ФиС, 1949.
 Баскетбол в СССР (справочник) / Куколевский Г. М., Беляев И. Н. — М: ФиС, 1950.

Примечания 

1946 год в баскетболе
Чемпионаты СССР в 1946 году
Спортивные соревнования в Киеве
Сентябрь 1946 года
Спорт на Украине в 1946 году